Эредия — город в Коста-Рике, столица провинции Эредия, расположенный в десяти километрах к северу от столицы страны. В городе жаркий, слабо зависящий от времени года климат; период дождей выпадает на май-октябрь.

У Эредии установлены побратимские отношения с Мариеттой (США) и Ричфилд (США).

Климат

Население

Примечания 

Города Коста-Рики